Blauwbuikvizierkolibrie
 Groenbuikvizierkolibrie